Ві́лсон або Ві́льсон () — англійське та шотландське прізвище, поширене в англомовному світі. Походить від популярного у середньовіччі імені , яке у свою чергу бере початок від декількох германських імен, що починаються на wil («бажаю», «хочу»).

Особи

А 
 Аджей Вілсон (;  1994) — американська легкоатлетка.
 Алан Вілсон (; 1943—1970) — американський музикант, був лідером, вокалістом та автором музики в блюзовому гурті «Canned Heat».

Б 
 Бадж Вілсон (; 1927—2021) — канадська письменниця.
 Бетті Вілсон (, уроджена Резерфорд, ; 1890—2006) — американська довгожителька.
 Браян Вілсон (;  1942) — американський музикант («Beach Boys»).
 Брайон Вілсон (;  1988) — американський фристайліст, спеціаліст із могулу, призер Олімпійських ігор (2010).
 Брюс Вілсон (;  1951) — канадський футболіст, що грав на позиції захисника.

Г 
 Гарі Вілсон (;  1985) — професійний снукерист з Англії.
 Гарольд Вільсон (; 1916—1995) — прем'єр-міністр Великої Британії (у періоди 1964—1970 та 1974—1976).
 Генрі Вілсон (; 1812—1875) — американський політик, віце-президент США у 1873—1875, член Республіканської партії.

Д 
 Девід Вілсон (; 1908—1992) — англійський футболіст.
 Девід Слоан Вілсон (;  1949) — американський біолог-еволюціоніст.
 Деймон Вілсон (;  1973) — американський радник з питань зовнішньої політики.
 Денні Вілсон (;  1991) — шотландський футболіст.
 Денніс Вілсон (; 1944—1983) — американський музикант, барабанщик, вокаліст і композитор рок-групи «The Beach Boys».
 Джаклін Вілсон (;  1945) — англійська письменниця.
 Джеймс Вілсон (; 1741—1798) — американський діяч часів боротьби за незалежність.
 Джеймс Вілсон (; 1891—1973) — британський легкоатлет.
 Джеймс Вілсон (;  1995) — англійський футболіст, нападник.
 Джо Вілсон (;  1947) — американський політик з Республіканської партії.
 Джокі Вілсон (; 1950—2012) — шотландський гравець в дартс, дворазовий чемпіон світу.
 Джон Вілсон (; 1929—2011) — канадський хокеїст.
 Джон Тузо Вільсон (; 1908—1993) — канадський учений геофізик і геолог.
 Джузеппе Вілсон (;  1945) — італійський футболіст, що грав на позиції ліберо та центрального захисника.
 Дон Вілсон (;  1954) — американський кікбоксер, кіноактор, продюсер і сценарист.
 Дуг Вілсон (;  1957) — канадський хокеїст.
 Дулі Вілсон (; 1886—1953) — американський актор.

Е 
 Едвард Адріан Вілсон (; 1872—1912) — британський полярний дослідник, вчений-зоолог, орнітолог та лікар-фізіолог, художник
 Едвард Осборн Вілсон (;  1929) — американський біолог, еколог, письменник, двічі лауреат Пулітцерівської премії.
 Еліс Вілсон (; 1881—1964) — перша жінка-геолог Канади.
 Емма Вілсон (;  1999) — британська яхтсменка, бронзова призерка Олімпійських ігор 2020 року.
 Ендрю Вілсон (;  1970) — британський політолог.
 Ендрю Вілсон (; 1896—1973) — шотландський футболіст.
 Е́нтоні Ві́лсон (;  1973) — австралійський хокеїст, захисник.
 Ернест Генрі Вілсон (, 1876–1930) — британський ботанік.

І 
 Ієн Вілсон (; 1998) — шотландський футболіст, захисник.

К 
 Кайрен Вілсон (;  1991) — англійський професійний гравець у снукер.
 Каллум Вілсон (;  1992) — англійський футболіст, нападник.
 Кевін Вілсон (, 1961) — північноірландський футболіст і футбольний тренер.
 Кейрі Вілсон (;  1962) — канадський хокеїст.
 Келвін Вілсон (;  1985) — англійський футболіст, захисник.
 Кеннет Геддес Вільсон (; 1936—2013) — фізик, відомий дослідженнями в області фазових переходів.
 Колін Генрі Вілсон (;  1931) — англійський письменник і філософ, представник напрямку «Сердиті молоді люди».

Л 
 Ламбер Вільсон (;  1958) — французький актор.
 Лендон Вілсон (;  1975) — американський хокеїст.
 Лоїс Вілсон (; 1894—1988) — американська актриса.
 Люк Вілсон (;  1971) — американський актор.
 Льюїс Вілсон (; 1920—2000) — американський актор.

М 
 Майкл Вілсон (; 1914—1978) — американський сценарист, володар двох «Оскарів» за найкращий адаптований сценарій.
 Маріу Вілсон (; 1929—2016) — португальський футболіст, що грав на позиції нападника та захисника.
 Марк Вілсон (; 1987) — ірландський футболіст.
 Медісон Вілсон (; 1994) — австралійська плавчиня, олімпійська чемпіонка (2016).
 Мелані Вілсон (; 1984) — британська веслувальниця, олімпійська медалістка (2016).
 Моріс Вілсон (; 1898—1934) — англійський військовий, авіатор, відомий своєю невдалою спробою піднятися на Еверест.

Н 
 Найл Вілсон (; 1996) — британський гімнаст, олімпійський медаліст (2016).
 Нікола Вілсон (; 1974) — британська вершниця, олімпійська медалістка (2012).

О 
 Одерс Вілсон (; 1954—1991) — американський ломус.
 Оуен Вілсон (; 1968) — американський актор.

П 
 Патрік Вілсон (;  1973) — американський актор і співак.
 Персі Вілсон (; 1879—1944) — американський ботанік.
 Пета Вільсон (;  1970) — австралійська акторка і модель.
 Піт Вілсон (;  1933) — американський політик.
 Пітер Вілсон (;  1986) — британський стрілець, олімпійський чемпіон (2012).

Р 
 Ребел Вілсон (;  1980) — австралійська акторка, сценарист і продюсер.
 Рей Вілсон (;  1934) — англійський футболіст.
 Рейн Вілсон (;  1966) — американський актор, сценарист, продюсер і режисер.
 Ріккі Вілсон (; 1953—1985) — американський співак.
 Ріта Вілсон (;  1956) — американська акторка, музикант та продюсер.
 Річард Вілсон (;  1936) — шотландський актор і театральний режисер.
 Роберт Антон Вілсон (; 1932—2007) — американський дослідник теорії змови.
 Роберт Б. Вілсон (;  1937) — американський економіст,нобелівський лауреат (2020).
 Роберт Вудро Вільсон (;  1936) — американський фізик, лауреат Нобелівської премії з фізики 1978 року.
 Роберт Ратбун Вілсон (; 1914—2000) — американський фізик.
 Роберт Чарльз Вілсон (;  1953) — канадський письменник-фантаст.
 Рут Вілсон (;  1982) — британська акторка.

С 
 Семюел Вілсон (; 1766—1854) — різник з міста Трой, штат Нью-Йорк, «прабатько» національного символу Америки — виразу «Дядько Сем».
 Сід Вілсон (  1977) — американський музикант.
 Скотт Вілсон (;  1942) — американський актор кіно та телебачення.
 Скотт Вілсон (;  1950) — колишній професійний американський бодібілдер.
 Скотт Вілсон (;  1992) — канадський хокеїст, центральний нападник.
 Софі Вілсон (;  1957) — провідний британський вчений у сфері комп'ютерних технологій.
 Стефані Діана Вілсон (;  1966) — американський астронавт.
 Стівен Вілсон (;  1967) — британський музикант, співак, автор пісень і продюсер.

Т 
 Том Вілсон (; 1880—1965) — американський кіноактор.
 Томас Вудро Вілсон (; 1856—1924) — 28-й президент США (1913—1921).
 Томас Френсіс Вілсон (;  1959) — американський актор, письменник, музикант, художник і комік.
 Томмі Вілсон (;  1961) — колишній шотландський футболіст та тренер.
 Торрі Вілсон (;  1975) — американський професійний борець і модель.

Ф 
 Філіппа Вілсон (;  1986) — британська яхтсменка, олімпійська чемпіонка (2008).

Ч 
 Чарлз Ервін Вілсон (; 1890—1961) — американський державний діяч, Міністр оборони США (1953—1957)
 Чарльз Томсон Різ Вільсон (; 1869—1959) — фізик, винахідник камери Вілсона.

Примітки

Посилання